Шала́ва — уничижительное наименование развратных женщин, а также:

 Шалава — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Шалава — польский дворянский герб.
 Шалава () — британский фильм 2011 года.

См. также 
 Проститутка
 Блядь
 Шлюха

Уничижительные обозначения людей